Па́вел Бондаре́нко:
 Бондаренко, Павел Васильевич (1894—?) — советский военный деятель, полковник.
 Бондаренко, Павел Иванович (1917—1992) — советский скульптор, Народный художник СССР.